Magnólia pode ser uma referência a:
Magnolia - um gênero botânico que inclui as árvores e arbustos conhecidos pelo nome comum de "magnólia" e as suas flores.
Qualquer uma das seguintes localidades norte-americanas:
Magnolia (Arkansas)
Magnolia (Carolina do Norte)
Magnolia (Delaware)
Magnolia (Illinois)
Magnolia (Iowa)
Magnolia (Minnesota)
Magnolia (Mississippi)
Magnolia (Nova Jérsei)
Magnolia (Ohio)
Magnolia (Texas)
Magnolia (filme)

Magnolia
Desambiguações de topônimos